Kobyła – samica konia, zobacz: klacz

Szczyty i grzbiety górskie 
 Kobyła – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kobyła – szczyt w Górach Izerskich
 Kobyła – szczyt w Karpatach Wschodnich
 Kobyła – wzniesienie w Górach Kaczawskich
 Kobyła – grzbiet w południowo-wschodniej grani Bystrej w Tatrach
 Kobyła – wzniesienie reglowe w Tatrach Wysokich
 Kobyła – szczyt w Górach Bialskich w Sudetach Wschodnich

Inne 
 Kobyła (Kobelwasser), potok na Kobylej Łące w pobliżu Hali Izerskiej